Telus, compagnie canadienne de télécommunication
 TELUS Québec, compagnie québécoise de Télécom
 Telus Télé Optik, système de distribution de la télévision
 Le Théâtre Telus est une salle de spectacle à Montréal
 Coupe Telus - Défensif, prix du meilleur joueur de hockey en défense
 Coupe Telus - Offensif, prix du meilleur joueur de hockey en attaque
 Stade TELUS-Université Laval
 Telus Field